Slåttsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slåttsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (8,5 ha)
Slåttsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Slåttsjön (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn